Termenul muză se poate referi la:
 Muze, cele nouă divinități alegorice ocrotitoare și inspiratoare ale artelor și ale științelor: Calliope, Clio, Erato, Euterpe, Melpomene, Terpsichore, Thalia, Polyhymnia și Urania
 Muză, persoană care îl inspiră pe un artist, devenind uneori prietena sau amanta acestuia.

 
Artă